Der Dom zu Luleå (schwedisch: Luleå domkyrka) ist die Kathedrale (Domkirche) des Bistums Luleå in Schweden. Sie steht in der Innenstadt von Luleå.

Geschichte 
Die neugotische Kreuzkirche wurde nach Zeichnungen des schwedischen Architekten Adolf Emil Melander (1845–1933) 1893 zu Ehren von König Oskar II. als Oscar Fredriks kyrka eingeweiht. Nach der Einrichtung des Bistums Luleå im Jahr 1904 wurde die Kirche zum Bischofssitz.

Die Kirchgemeinde gehört zur Luleå domkyrkoförsamling.

Orgel 
Die Orgel mit 4.585 Pfeifen wurde von der Orgelbauerei Grönlund in Gammelstad gebaut und im Jahr 1987 eingeweiht. 2011 wurden die Chamaden-Register hinzugefügt. Das Instrument hat 63 Register auf drei Manualwerken und Pedal. Die Spiel- und Registertrakturen sind mechanisch, die Koppeln sind elektrisch.

 Koppeln: II/I, III/I, III/II, I/P, II/P, III/P

Einzelnachweise

Weblinks 

 Informationen auf www.svenskakyrkan.se (PDF)

Kathedrale in Schweden
Kirchengebäude in Norrbottens län
Neugotisches Bauwerk in Schweden
Dom
Erbaut in den 1890er Jahren
Neugotisches Kirchengebäude
Kirchengebäude der Schwedischen Kirche
Luleå Dom
Oskar II. (Schweden)